Андре́й Ткаче́нко:
 Ткаченко, Андрей Анатольевич — российский сексолог и психиатр.
 Ткаченко, Андрей Владимирович (род. 1962) — украинский педагог-макаренковед, доктор педагогических наук, заведующий кафедрой ПНПУ им. В.Г. Короленко, президент Украинской ассоциации А.С. Макаренко.
 Ткаченко, Андрей Григорьевич (1908—1989) — участник Великой Отечественной войны, капитан, Герой Советского Союза.
 Ткаченко, Андрей Яковлевич (1918—1978) — гвардии майор, Герой Советского Союза.